GSS Visual Assembler — інтегроване середовище розробки (IDE) програмного забезпечення для ОС Windows мовою асемблера.

Зручна візуальна оболонка з легко налаштованим інтерфейсом нагадує Borland Delphi або Microsoft Visual Studio.
Спочатку створювалася під такі асемблерні транслятори як MASM32 і TASM але є можливість адаптувати IDE і під інші пакети трансяторів.

Основні характеристики 
 Можливість налаштувати IDE практично для будь-якого ассемблерного транслятора (MASM32, TASM та інших) 
 Підтримується інтегрований відладчик під MASM32, що дозволяє налагоджувати програми прямо по вихідному коду (без дизасемблювання).
 Полнофункіціональное вікно "Code Complation".
 Налаштування будь-якої схеми підсвічування тексту.
 Відображення повної структури коду (процедури, макроси, структури, константи і т.д.) - автоматичний пошук декларації змінних.
 Додавання ресурсів до проекту. 
 Максимальна простота керування проектом.
 Інтерфейс користувача максимально копіює звичний інтерфейс Microsoft Visual Studio або Borland Delphi.
 Підтримка всіх версій платформи Windows.

Розроблений з урахуванням потреб професійних розробників і початківців.

Посилання 
 Офіційний сайт 

Інтегровані середовища розробки
Асемблер